Worden ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Worden (1932–2020), US-amerikanischer Astronaut
 Frederic Garfield Worden (1918–1995), US-amerikanischer Mediziner, Neurowissenschaftler und Hochschullehrer 
 Hank Worden (1901–1992), amerikanischer Schauspieler
 James William Worden (* 1932), amerikanischer Arzt und Trauerforscher
 John Lorimer Worden (1818–1897), US-Admiral im Sezessionskrieg und Kommandant der USS Monitor
 Marc Worden  (eigentlich David Marc Worden; * 1976), kanadischer Filmschauspieler und Moderator
 Pete Worden (* 1948), US-amerikanischer Astrophysiker
 Shara Worden (* 1974), US-amerikanische Musikerin („My Brightest Diamond“), siehe Shara Nova

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Worden (Arkansas), Ort im White County, Arkansas
 Worden (Illinois), Dorf im Madison County, Illinois
 Worden (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Douglas County, Kansas
 Worden (Michigan), Ort im Washtenaw County, Michigan
 Worden (Montana), census-designated place im Yellowstone County, Montana
 Worden (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Klamath County, Oregon
 Worden (Town, Wisconsin), Town(ship) im Clark County
 Wordan Place (Pennsylvania)